Lawrence kan syfta på:

Personer
 Lawrence (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Lawrence (förnamn) – ett förnamn och personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Mount Lawrence,

Australien 

 Lawrence (ort i Australien), New South Wales, Clarence Valley,

Kanada
 Saguenay–Saint Lawrence marinpark – en marin nationalpark i den kanadensiska provinsen Québec
 Saint Lawrencefloden – en stor väst- till östflytande flod i Nordamerika
 Saint Lawrenceleden –  ett kanalsystem i Kanada och USA

Nya Zeeland 

 Lawrence (ort i Nya Zeeland), Otago, Clutha District,

USA 

 Lawrence, Indiana, ort, Marion County, 
 Lawrence, Kansas, countyhuvudort, Douglas County, 
 Lawrence (ort i USA, Texas), Kaufman County, 
 Lawrence, Massachusetts, Essex County, 
 Lawrence (ort i USA, Michigan), Van Buren County, 
 Lawrence (ort i USA, Nebraska), Nuckolls County, 
 Lawrence, New York, Nassau County, 
 Lawrence (ort i USA, Pennsylvania), Washington County,

Se även
 Lawrence County – flera countyn
 St. Lawrence County – ett administrativt område i delstaten New York
 Saint Lawrencefloden – en stor väst- till östflytande flod i Nordamerika
 Saint Lawrenceleden – ett kanalsystem i Kanada och USA

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar